Cinema
 All the King's Men (1949), filme de 1949 com Broderick Crawford
 All the King's Men (1958), filme de Sidney Lumet
 Tianxia diyi, produção taiwano-honconguesa de 1982, distribuída internacionalmente como "All the King's Men"
 All the King's Men (1999), telefilme com Maggie Smith
 All the King's Men (2006), com Sean Penn

Ou ainda
 All the King's Men (romance), de Robert Penn Warren 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura